Lo Bue ist der Familienname der folgenden Personen:
 Giorgia Lo Bue (* 1994), italienische Ruderin
 Serena Lo Bue (* 1995), italienische Ruderin